Ганси - многозначное слово:

 Ганси (авиабаза) () — первоначальное название военной авиабазы США, располагавшейся на базе международного аэропорта Манас в Киргизии, в честь руководителя нью-йоркской пожарной службы  
 Ганси (Ханси) Хинтерзер (нем. Hansi Hinterseer) — австрийский певец в жанре шлягера, бывший спортсмен-горнолыжник.

См. также 
 Ганс
 Ханси (значения)